Tayab kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tāyāb, ort, Lorestan,

Jemen 

 Ţayāb, subdistrikt, Al-Bayda, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Jemenförgreningar